San Julián kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Julián (kommunhuvudort), Santa Cruz,

Mexiko 

 San Julián, Jalisco, 
 San Julián (kommun), Jalisco, 
 San Julián, Chiapas, Villa Corzo,

Spanien 

 Ourol (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Illas (ort), Asturien, Province of Asturias, 
 Coirós (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar